Luci Emili Paulus (cònsol 219 i 216 aC).
 Luci Emili Paulus Macedònic, cònsol el cònsol 182 i el 168 aC i conqueridor del Regne de Macedònia, fill de l'anterior.
 Luci Emili Paulus (cònsol 50 aC), cònsol el 50 aC, de la família dels Emili Lèpid.
 Luci Emili Paulus (cònsol any 1), consol l'any 1, net de l'anterior